Commarque peut faire référence à :

 Famille de Commarque
 Château de Commarque (Les Eyzies, Dordogne)
 Grotte de Commarque, au château de Commarque